Bondarzewiaceae är en familj av svampar. Bondarzewiaceae ingår i ordningen Russulales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Bondarzewiaceae